Ringlijn
 Ringspoorbaan, de ringlijn van Amsterdam
 Berliner Außenring, de ringlijn van Berlijn
 Ringbahn, eveneens in Berlijn
 Kleine ringspoorlijn van Moskou